Les Essards (Charente)
 Les Essards (Charente-Maritime)
 Les Essards (Indre-et-Loire)